Шадоу DN5 e болид от Формула 1, конструиран от Тони Саутгейт с който отбора на Шадоу участва през сезон 1975. Модифицираният B вариант на DN5 е използван за сезон 1976 и за първите две състезания от сезон 1977.

История на болида 
DN5 се оказа по-бърз и по-надежден болид отколкото предшественика си DN3 като Жан-Пиер Жарие постига пол-позиция още в първото състезание за сезон 1975 в Аржентина 1975. Проблеми с болида преди началото на старта, обаче попречи на французина да вземе участие. В Бразилия 1975 Жарие отново взе пола като поведе в по-голямата част от състезанието, преди да отпадне в 32-рата обиколка с проблем в горивната система. От ГП на ЮАР 1975 формата на Жарие спадна, въпреки добрите си резултати в квалификацията. От 12-те участия с които се състезава с DN5, Жан-Пиер финишира само две в Испания (четвърти) и във Франция (осми). По-късно през сезона Жарие използва новия DN7 с двигател Матра за състезанията в Австрия 1975 и в Италия 1975, както и в тренировките за ГП на САЩ 1975.

Том Прайс използва за южно-американските кръгове модифицирана версия на DN3, преди да смени болида с новия DN5 в третия кръг. Уелсецът постига по-добри резултати отколкото съотборника си като влиза в точките пет пъти. Най-добрият му резултат е трето място в Йостерайхринг като също така постига и пол-позиция в домашното му състезание във Силвърстоун, преди да отпадне от лидерска позиция.

За сезон 1976, DN5 e модифициран на B вариант. Макар с подобрена надеждност, болида не бе конкурентен на останалите най-вече в по-късната част на сезона, заради промяна в правилата относно намаляването на въздушните кутии над пилота. Жарие се класира трети в Интерлагос, преди да отпадне от втора позиция в 33-та обиколка. Отпадането на французина изкачи Прайс на трета позиция, изравнявайки най-добрия си резултат от 1975. Уелсеца завърши също така четвърти в Брандс Хетч, преди да изпробва новия DN8 от ГП на Холандия 1976, докато Жарие остана с DN5.

DN5B е използван и за първите две състезания за сезон 1977 като зад волана бе Ренцо Дзордзи. Въпреки отпадането му в ГП на Аржентина 1977 Дзордзи завърши шести в ГП на Бразилия 1977, преди италианеца да изпробва DN8 от ГП на ЮАР 1977.

Класиране във Формула 1 

* 3 точки постигнати за сезон 1976 с DN8
° 22 точки постигнати за сезон 1977 с DN8

Външни препратки 
Шадоу DN5 в statsf1.comШадоу DN5B в statsf1.com

Болиди от Формула 1